Westchester bezeichnet 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Westchester (Connecticut)
 Westchester (Florida)
 Westchester (Illinois)
 Westchester (Indiana)
 Westchester (Indiana)
 Westchester (Kalifornien)
 Westchester (Massachusetts)
 Westchester (New York)
 Westchester (Ohio)
 Westchester (Virginia)
 Westchester Estates (Indiana)
 Westchester Heights (Michigan)
 Westchester County, Verwaltungseinheit in New York

Siehe auch: 
 West Chester